50 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

Mistrzem świata został reprezentant Południowej Afryki Zane Waddell, który uzyskał czas 24,43. Pozostałe miejsca na podium zajęli Rosjanie: srebrny medal wywalczył Jewgienij Ryłow (24,49), a brązowy Klimient Kolesnikow (24,51).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 10:23 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 27 lipca o 21:08 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 28 lipca o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

M